Фекан () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Приморская Сена. Входит в состав округа Гавр.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Ватто-сюр-Мер, Ганзвиль, Жервиль, Ипор, Крикбёф-ан-Ко, Ле-Лож, Маникервиль, Сен-Леонар, Сенвиль-сюр-Фекам, Турвиль-лез-Иф, Фекан, Фробервиль, Эпревиль.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В его состав включен упраздненный кантон Вальмон.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Анкретвиль-сюр-Мер (161 чел.)
 Анжервиль-ла-Мартель (1 071 чел.)
 Вальмон (852 чел.)
 Ватто-сюр-Мер (319 чел.)
 Виннмервиль (217 чел.)
 Ганзвиль (475 чел.)
 Жервиль (430 чел.)
 Жерпонвиль (395 чел.)
 Ипор (762 чел.)
 Ипрвиль-Бивиль (579 чел.)
 Кольвиль (761 чел.)
 Контремулен (159 чел.)
 Крикбёф-ан-Ко (404 чел.)
 Крикто-ле-Мокондюи (175 чел.)
 Ле-Лож (1 132 чел.)
 Лимпивиль (376 чел.)
 Маникервиль (417 чел.)
 Ривиль (292 чел.)
 Састо-ле-Мокондюи (1 067 чел.)
 Сен-Леонар (1 717 чел.)
 Сен-Пьер-ан-Пор (829 чел.)
 Сенвиль-сюр-Фекам (884 чел.)
 Сент-Элен-Бондвиль (716 чел.)
 Соркенвиль (184 чел.)
 Терульдвиль (664 чел.)
 Тёвиль-окс-Майо (548 чел.)
 Турвиль-лез-Иф (655 чел.)
 Тусен (709 чел.)
 Тьержвиль (406 чел.)
 Тьетрвиль (371 чел.)
 Фекан (18 251 чел.)
 Фробервиль (1 219 чел.)
 Экретвиль-сюр-Мер (161 чел.)
 Элето (648 чел.)
 Эпревиль (1 021 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 33,5 % голосов против 26,7 % у Эмманюэля Макрона и 17,5 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 51,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 28,8 %, Жан-Люк Меланшон – 20,3 %, Эмманюэль Макрон – 18,9 %, Франсуа Фийон – 17,1 %; 2 тур: Макрон – 54,2 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 29,2 %, Николя Саркози — 25,9 %, Марин Ле Пен — 20,4 %; 2 тур: Олланд — 54,1 %. 2007 год. 1 тур: Саркози — 28,6 %, Сеголен Руаяль — 26,4 %; 2 тур: Руаяль — 50,4 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Приморская Сена представляют экс-мэр коммуны Терульдвиль Ален Базиль (Alain Bazille) и вице-мэр города Фекан Доминик Тесье (Dominique Tessier) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Приморская Сена